Финал Кубка шотландской лиги 1947 (октябрь) — финальные встречи розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1947/48, в которых встречались клубы «Ист Файф» и «Фалкирк». Первый матч, состоявшийся 25 октября 1947 года, закончился с ничейным счётом 0:0. В переигровке сильнее оказались футболисты коллектива из области Файф. Итоговый результат — 4:1 в пользу подопечных Скота Саймона.

Путь к финалу

«Фалкирк»

«Ист Файф»

Отчёты о матчах

Первый матч

Переигровка 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт первого матча на Soccerbase.com 
 Отчёт переигровки на Soccerbase.com 

 
1947
Матчи ФК «Фалкирк»
Матчи ФК «Ист Файф»
Футбол в Европе в 1947 году
События 25 октября
Октябрь 1947 года
События 1 ноября
Ноябрь 1947 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1947 году